Attel ist ein geographischer Name:

 Attel, linker Zufluss des Inns beim Weiler Elend, Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Attel (Wasserburg am Inn), Pfarrdorf der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kloster Attel, ehemalige Benediktinerabtei in Attel, Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

Attel ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Engelbert von Attel und Reichenhall (um 1100–1161), Graf von Attel, Graf von Wasserburg und Hallgraf für das Salzwesen in Hall